69-й чемпионат Италии прошёл в Саре с 23 ноября по 4 декабря 2009 года.

 Категория: 9-я (средний рейтинг: 2460).

Таблица

Ссылки 
 
 69° Campionate Italiano Assoluto

Чемпионаты Италии по шахматам
2009 год в шахматах
Ноябрь 2009 года
Декабрь 2009 года
Спорт в Италии в 2009 году
Спортивные соревнования в Валле-д’Аосте